

Toponyme 

 une bastille, ouvrage de fortification médiéval, bâti pour défendre une place ; 
 la Bastille, fort dominant la ville de Grenoble ;
 Bastille, station du métro parisien (lignes ) ;
 la Bastille, ancienne forteresse parisienne située Rive droite, dont la prise d'assaut le 14 juillet 1789 est devenu le symbole du début de la Révolution française ; 
 Beuzeville-la-Bastille, commune française, située dans le département de la Manche ; 
 la gare de Paris-Bastille, ancienne gare parisienne, tête de la ligne de la Bastille jusqu’en 1969, puis démolie en 1984 ; 
 La Bastille, cinéma d'art et essai de Paris ;
 le Majestic Bastille, cinéma d'art et essai de Paris ; 
 le MK2 Bastille (anciennement -Bastille), cinéma de Paris du groupe MK2 ; 
 l’Opéra Bastille, théâtre national lyrique de Paris ;
 la place de la Bastille, place de Paris (sur l'emplacement même de l'ancienne forteresse) au centre de laquelle se dresse maintenant la colonne de Juillet.

Musique 
 Bastille, un groupe de rock londonien ;
 La Prise de la Bastille, chanson relatant cet événement de la Révolution française ; 
 1789 : Les Amants de la Bastille, spectacle musical français représenté à partir du  au Palais des sports de Paris ;

Cinéma 
 Bastille, un film de Rudolf van den Berg sorti en 1984.

Autres 
 Les Bastille Days, festival annuel, célébrant la culture française, ayant lieu depuis 1982 à Milwaukee, dans le Wisconsin, aux États-Unis ; 
 La prise de la Bastille, évènement de la Révolution française survenu le  ; 
 Bastille Linux, logiciel de renforcement de la sécurité informatique ; 
 La Bastille, « journal antimaçonnique », périodique français paru de 1902 à 1915), dirigé par Paul Copin-Albancelli et Louis Dasté (pseudonyme d'André Baron) ; 
 À l'ombre de la Bastille, troisième histoire de la série de bandes dessinées Les Mousquetaires (anciennement Câline et Calebasse) de Mazel et Raoul Cauvin, publiée pour la première fois par le journal Spirou ; 
 Les voitures ex-DRG « Bastille », modèle de voitures de chemins de fer autrefois utilisé sur la ligne de la Bastille ; 
 Le Dix francs Génie de la Bastille, pièce de monnaie de dix francs français, créée en 1988 ;
 La prise de la Bastille, livre-jeu de la collection Histoires à jouer.